Swiss Family Robinson (1940), com Thomas Mitchell
 Swiss Family Robinson (1960), com John Mills
 Swiss Family Robinson (telessérie), com direção de Irwin Allen, exibida nos anos 1960